Slovo dabler může mít více významů.

 Dabler (optika) – technické termín pro část užívanou v dalekohledu
 Dabler (mytologická postava) – postava z keltské mytologie
 Dabler (fiktivní postava) – fiktivní postava z počítačové hry Baldur's Gate II
 Dabler (bůh) – ochranný bůh na Srí Lance, jeho posvátným zvířetem je slon
 dabler (sport) – označení tréninkové basketbalové metody
 dabler (kinematografie) – postava nahrazující originál, používáno ve filmové terminologii